Arvidsjaur (Samisch: Árviesjávvre) komt van het Samische dialect uit Umeå en omgeving gul (árvies) - meer (jávvre); dit had te maken met de visstand in het meer ten tijde van de naamgeving. Het plaatsje Arvidsjaur is anno 2008 veel belangrijker geworden dan het meer.
Arvidsjaur komt voor in:  
 Arvidsjaur (gemeente)
 Arvidsjaur (plaats)
 Arvidsjaursjön
 Luchthaven Arvidsjaur

Varianten:
 Arvidsträsk, dorp in gemeente Älvsbyn
 Lill Arvidsträsket, meer in gemeente Älvsbyn;
 Inre Arvidsträsket, idem
 Yttre Arvidsträsket, idem